Halifax hace referencia a varios artículos:

Localidades y divisiones administrativas

En Canadá 
Halifax, capital y ciudad más poblada de la provincia canadiense de Nueva Escocia.

En Reino Unido 
Halifax (Yorkshire del Oeste), Inglaterra;

En Estados Unidos 
Halifax (Carolina del Norte)Halifax (Massachusetts)
Halifax (Pensilvania), borough;
Halifax (Vermont)Halifax (Virginia)

Además
Halifax Bank, banco del Reino Unido con su filial española Banco Halifax Hispania pertenecientes al grupo HBOS (Halifax-Bank of Scotland).
Handley Page Halifax, bombardero pesado británico de la Segunda Guerra Mundial.
Explosión de Halifax, accidente ocurrido en 1917.
Lord Halifax (E. F. L. Wood), político conservador británico de la primera mitad del siglo XX.